Het Groothertogdom Luxemburg is sinds 1 januari 2018 onderverdeeld in 102 gemeenten. 

Luxemburg
 
Gemeenten